Никола Барбато (Барбатто) Рометти или Бернар Рометти (, , 23 июня 1896, Умбертиде — 22 августа 1975, Ницца) — французский шахматист итальянского происхождения. Многократный участник и призер чемпионатов Франции. Выиграл серебряную медаль в 1935 г., бронзовые — в 1943, 1945 и 1958 гг.

Биография 
Родился в Италии, принял французское гражданство в 1929 г. С этого момента начал активно выступать в соревнованиях. Главное спортивное достижение на международной арене — 2-е место на турнире в Ницце в 1937 г. (вслед за чемпионом мира А. А. Алехиным; партия между ними закончилась вничью).

В составе сборной Франции участвовал в официальной и неофициальной шахматных олимпиадах, Кубке Клары Бенедикт, а также в нескольких международных матчах. Позже выступал за сборную Монако. В составе этой сборной также принимал участие в шахматной олимпиаде.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Н. Рометти в базе Chessgames
 Личная карточка Н. Рометти на сайте 365Chess
 Личная карточка Н. Рометти на сайте 365Chess (другая)
Шахматисты Франции
Шахматисты Монако
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Умбертиде
Умершие в Ницце